Harrijärvi och pluralformen Harrijärvet kan syfta på ett antal insjöar i Finland och Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Harrsjön.

Sjöar i Finland 
Harrijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,30, long 28,62), sjö i Enare,  (96 ha)
Harrijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,68, long 28,80), sjö i Enare,  (1 km²)
Harrijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 69,32, long 27,58), sjö i Enare,  (66 ha)
Harrijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,70, long 26,77), sjö i Enare,  (74 ha)
Harrijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,55, long 22,67), sjö i Enontekis,  (1,1 km²)
Pieni Harrijärvi, sjö i Enare,  (62 ha)
Iso Harrijärvi, sjö i Enare,  (96 ha)

Sjöar i Sverige 

Harrijärvet (Karesuando socken, Lappland, 763302-171237), sjö i Kiruna kommun,  (31,5 ha)
Harrijärvet (Karesuando socken, Lappland, 763350-171271), sjö i Kiruna kommun,  (35,9 ha)
Harrijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744392-170162), sjö i Gällivare kommun,  (64 ha)
Harrijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748436-175583), sjö i Gällivare kommun,  (13,6 ha)
Harrijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748615-174297), sjö i Gällivare kommun,  (14,2 ha)
Harrijärvi (Gällivare socken, Lappland, 751810-168816), sjö i Gällivare kommun,  (10,3 ha)
Harrijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754754-169655), sjö i Kiruna kommun,  (1,51 km²)
Harrijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 756107-171292), sjö i Kiruna kommun,  (30,4 ha)
Harrijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 757746-173177), sjö i Kiruna kommun,  (21,4 ha)
Harrijärvi (Karesuando socken, Lappland, 756901-179398), sjö i Kiruna kommun,  (6,15 ha)
Harrijärvi (Karesuando socken, Lappland, 757994-176644), sjö i Kiruna kommun,  (7,84 ha)
Harrijärvi (Karesuando socken, Lappland, 759170-177387), sjö i Kiruna kommun,  (48,2 ha)
Harrijärvi (Karesuando socken, Lappland, 759713-174004), sjö i Kiruna kommun,  (95,2 ha)
Pikku Harrijärvi, sjö i Gällivare kommun,

Se även 
 Harrsjön
 Harrilompolo

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn